Emirat de Kalba, emirat independent del 1903 al 1952, sota protectorat britànic del 1936 al 1952 (protectorat de facto 1903-1936)
 Enclavament de Kalba, territori depenent de l'emirat de Sharjah a la vora del golf d'Oman
 Ciutat de Kalba, capital de l'emirat i de l'enclavament de Kalba
 Sur Kalba, zona portuaria de Kalba
 Tarif Kalba, barri occidental de Kalba
 Sabkhat Kalba, antiga llacuna salada al sud de Kalba
 Khor Kalba, ciutat al sud de Kalba i al nord de la zona de manglars del khor de Kalba
 Khor de Kalba, darrera zona de manglars d'Aràbia